Il singolare del torneo di tennis Taipei Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sandon Stolle che ha battuto in finale Jeremy Bates 6-3, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Simon Youl (primo turno)
 Assente
 Kevin Curren (secondo turno)
 Chris Pridham (primo turno)

 Christian Saceanu (primo turno)
 Martin Damm (secondo turno)
 Patrik Kühnen (semifinali)
 Gary Muller (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1992